|-
| 205401 - || || 2 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 205402 - || || 3 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205403 - || || 15 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205404 - || || 19 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205405 - || || 18 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205406 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205407 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205408 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205409 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205410 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205411 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205412 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205413 - || || 26 de març de 2001 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 205414 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205415 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205416 - || || 19 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 205417 - || || 30 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205418 - || || 21 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 205419 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205420 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205421 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205422 - || || 19 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205423 - || || 25 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205424 - || || 13 d'abril de 2001 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| 205425 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205426 - || || 25 d'abril de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 205427 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205428 - || || 24 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205429 - || || 25 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205430 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205431 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205432 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205433 - || 2001 KE || 16 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205434 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205435 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205436 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205437 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205438 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205439 - || || 27 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205440 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205441 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205442 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205443 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205444 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205445 - || || 23 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205446 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205447 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 205448 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205449 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205450 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205451 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205452 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 205453 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 205454 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205455 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205456 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205457 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205458 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205459 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205460 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205461 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205462 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205463 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205464 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205465 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205466 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205467 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205468 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205469 - || || 26 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 205470 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205471 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205472 - || || 26 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205473 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205474 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205475 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205476 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205477 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 205478 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205479 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205480 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205481 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205482 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205483 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205484 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205485 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205486 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205487 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205488 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205489 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205490 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205491 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205492 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205493 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205494 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205495 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205496 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205497 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205498 - || || 10 de setembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 205499 - || || 11 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205500 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5